Fim do mundo —  teorias sobre a extinção da vida ou mesmo do planeta

Filmes e telenovelas
 When Worlds Collide —  filme (1951) de ficção científica distribuído no Brasil como O Fim do Mundo
 O Fim do Mundo (1993) —  filme português 
 O Fim do Mundo (telenovela) —  produção brasileira de 1996
 Fim do Mundo (minissérie) — produção brasileira de 2016

Outros
 Museu do Fim do Mundo —  em Ushuaia, Argentina
 O Lago do Fim do Mundo —  conto do folclore pré-colombiano

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão